Meco är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Meco ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Meco är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Los Santos de la Humosa,  meter över havet,  km sydost om Meco. Runt Meco är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alcalá de Henares,  km söder om Meco. Trakten runt Meco består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid